Элий (или Элиас, ) — имя. Известные носители:

 Элий Александрийский — позднеантичный греческий философ-неоплатоник VI века н. э.
 Элий Аристид
 Элий Геродиан
 Элий Гигин
 Элий Донат
 Элий, Луций (Lucius Aelius Stilo Praeconinus; ок. 154 — 74 до н. э.) — римский всадник.
 Элий Паулин
 Элий, Секст (Sextus Aelius Paetus Catus; творил 198—194 до н. э.) — первый римский писатель в области законоведения.
 Элий Цезеттиан

См. также 
 Элиас

Примечания